Черевач — слов'янське прізвище, а також топонім, що походять від апелятива «черевач» (який означає «людину з великим животом») та «черево» (що має старослов'янське походження і означає «живіт»).

Прізвище 
 Черевач Наталія Василівна ― українська науковиця; кандидат біологічних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
 Черевач Павло (? — ?) ― хорунжий (до середини 18 століття) Городнянської сотні Чернігівського полку Гетьманщини.

Топонім 
 Черевач — колишнє село в Україні. Розташовувалося за 26 км від ЧАЕС та за 9 км від колишнього райцентру — міста Чорнобиль.
 Черевач — невеликий населений пункт в Кличовському районі Могильовської області Білорусі.
 Черевач — річка в Житомирській області.
 Великий Черевач — попередня назва колишнього села Черевач Чорнобильського району УРСР, яке було об'єднано з селом Малий Черевач.

Примітки